Werner Jank ist der Name folgender Personen:

* Werner Jank (Politiker) (1944–2008), österreichischer Politiker (SPÖ), Wiener Landtagsabgeordneter 
 Werner Jank (Musikpädagoge) (* 1954), österreichischer Musikpädagoge und Musikdidaktiker